Ligne de contrôle, ou barrière de séparation,
 en particulier, ligne de contrôle au Cachemire.